Алкоти́н (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Фару. Численность населения — 1,1 тыс. жителей (посёлок), 3,3 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в регион Алгарве и субрегион Алгарве. Часть городской агломерации Большое Алгарве.

Расположение 
Посёлок расположен на востоке области Алгарве, на берегу реки Гвадиана, которая является пограничной рекой с испанской провинцией Уэльва.

Расстояние до:
 Лиссабон — 202 км
 Фару — 63 км
 Бежа — 70 км.

Муниципалитет граничит:  
 на севере — муниципалитет Мертола,
 на востоке — область Уэльва в Испании, 
 на юго-востоке — муниципалитет Каштру-Марин,
 на юго-западе — муниципалитет Тавира,
 на западе — муниципалитеты Лоле и Алмодовар.

Население

История 
Поселок основан в 1304 году.

Достопримечательности 
 Древне-римская дамба Аламу
 Замок Санта-Жуста
 Церковь Мартин-Лонгу
 Замок Форталеза-де-Алкотин (XIV век) — замок, основная достопримечательность городка, построен в 14 веке как пограничная крепость. В 1878 замок утратил важность, как военная крепость. Прежде чем замок был классифицирован как архитектурный памятник в 1973 г. он служила бойней для скота. В замке находится музей, в котором выставлены остатки старых стен и археологические находки
 Древнеримская деревня Монтинью -дас-Ларанжейрас
 Замок Велью-де-Алкотин
 Церковь Носса-Сеньора-де-Консейсан — церковь (XVI век). Реконструирована в XVIII веке, сегодня здесь находится музей современного искусства
 Церковь Матриз — основная церковь города, построена в 1554 г. здесь достоин внимания портал эпохи Возрождения.

Районы

См. также 
 Фару (округ)
 Муниципалитеты округа Фару
 Районы округа Фару

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фото Алкотин

Муниципалитеты округа Фару